Cassuéjouls é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 10,35 km².

Demografia 

Comunas de Aveyron